

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Czyżówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia 
 Czyżówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Czyżówka – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda

Rzeki w Polsce 
 Czyżówka – rzeka, lewy dopływ Wisły
 Czyżówka – rzeka, lewy dopływ Bugu

Inne 
 Czyżówka – nieofic. przysiółek wsi Sitnica w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz 
 Czyżówka wieś na Ukrainie, w rejonie zasławski  obwodu chmielnickiego 
 Czyżówka wieś na Ukrainie, w rejonie nowogrodzkim (obwód żytomierski)
  wieś na Ukrainie, w dawnym powiecie zwinogródzkim